Pseudoexeirarthra  — род жуков-стафилинид из подсемейства Pselaphinae (Staphylinidae). 10 видов. Новая Зеландия.

Описание 
Мелкие жуки-стафилиниды. Длина тела от 1,8 до 2,8 мм. Основная окраска тела красновато-коричневая. От близкого рода Sagola отличается отсутствием передних и задних фронтальных ямок (frontal foveae), отсутствием промезококсальных ямок, наличием треугольных выступов вдоль переднего края абдоминальных тергитов IV—VI, а у самок стернит VIII покрыт псевдостернитом.

Систематика 
Включает 10 видов. Первый вид этого рода (Sagola spinifer Broun) был описан ещё в 1895 году крупным новозеландским колеоптерологом Томасом Броуном (Thomas Broun; 1838—1919), и сначала входил в состав сборного родового таксона , а затем выделен в отдельный таксон как 
Pseudoexeirarthra был первоначально выделен в 2015 году американскими колеоптерологами Jong-Seok Park (Louisiana State University, Baton Rouge, США) и Кристофером Карлтоном (Christopher Carlton, Louisiana State Arthropod Museum, Батон-Руж, США) на основании новозеландского типового вида . Близок к роду Exeirarthra (Faronini).

 
 
 
 
 = Sagola spinifer Broun

См. также

Примечания

Литература 
 Chandler D. S. (2001). Biology, morphology, and systematics of the ant-like litter beetle genera of Australia (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Memoirs on Entomology, International, Associated Publishers, Florida, 15, viii + 560 pp.
 Newton A. F. (1985). South temperate Staphylinoidea (Coleoptera): their potential for biogeographical analysis of austral disjunctions. In: Ball GE (Ed). Taxonomy, Phylogeny and Zoogeography of Beetles and Ants. Junk Publishers, Dordrecht: 180—220.

Ссылки 
 Подсемейство Pselaphinae на сайте Энциклопедия жизни, eol.org 

Ощупники
Эндемики Новой Зеландии
Роды жесткокрылых